Humberto Rosa puede referirse a:

 Humberto Rosa (1908-1948), pintor brasileño;
 Humberto Jorge Rosa (1932-2017), jugador y entrenador de fútbol argentino.
 Humberto de la Rosa, actor, guionista y autor de cine argentino.